Dit is een lijst van planetoïden 111501-111600 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 111501 - || 2001 YX65 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111502 - || 2001 YM69 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111503 - || 2001 YM72 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111504 - || 2001 YU72 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111505 - || 2001 YK73 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111506 - || 2001 YB74 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111507 - || 2001 YE79 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111508 - || 2001 YH79 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111509 - || 2001 YL79 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111510 - || 2001 YV80 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111511 - || 2001 YF84 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111512 - || 2001 YS85 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111513 - || 2001 YA86 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111514 - || 2001 YA87 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111515 - || 2001 YC91 || 17 december 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111516 - || 2001 YW91 || 17 december 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111517 - || 2001 YC92 || 18 december 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111518 - || 2001 YX95 || 18 december 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111519 - || 2001 YJ98 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111520 - || 2001 YM98 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111521 - || 2001 YL99 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111522 - || 2001 YG100 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111523 - || 2001 YW100 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111524 - || 2001 YT104 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111525 - || 2001 YX109 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111526 - || 2001 YC110 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111527 - || 2001 YR111 || 18 december 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111528 - || 2001 YT111 || 19 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111529 - || 2001 YH112 || 19 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111530 - || 2001 YY112 || 19 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111531 - || 2001 YH113 || 19 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111532 - || 2001 YL114 || 19 december 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111533 - || 2001 YD116 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111534 - || 2001 YL116 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111535 - || 2001 YJ117 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111536 - || 2001 YW117 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111537 - || 2001 YD120 || 19 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111538 - || 2001 YH122 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111539 - || 2001 YO130 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111540 - || 2001 YL131 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111541 - || 2001 YJ132 || 19 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111542 - || 2001 YK133 || 17 december 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111543 - || 2001 YC134 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111544 - || 2001 YT134 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111545 - || 2001 YU134 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111546 - || 2001 YY135 || 21 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111547 - || 2001 YF136 || 22 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111548 - || 2001 YG136 || 22 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111549 - || 2001 YC137 || 22 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111550 - || 2001 YO137 || 22 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111551 - || 2001 YT137 || 22 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111552 - || 2001 YO140 || 22 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111553 - || 2001 YQ140 || 22 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111554 - || 2001 YA141 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111555 - || 2001 YR153 || 19 december 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111556 - || 2001 YC155 || 20 december 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111557 - || 2001 YN155 || 20 december 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (111558) Barrett || 2002 AZ || 6 januari 2002 || Desert Moon || B. L. Stevens
|-
| 111559 - || 2002 AN2 || 5 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111560 - || 2002 AX2 || 6 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111561) Giovanniallevi || 2002 AH3 || 5 januari 2002 || Cima Ekar|| Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 111562 - || 2002 AJ3 || 5 januari 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 111563 - || 2002 AC4 || 5 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111564 - || 2002 AN4 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111565 - || 2002 AP4 || 8 januari 2002 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 111566 - || 2002 AL6 || 6 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111567 - || 2002 AT6 || 5 januari 2002 || Cima Ekar|| Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 111568 - || 2002 AS9 || 11 januari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 111569 - || 2002 AU10 || 6 januari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (111570) Ágasvár || 2002 AG11 || 11 januari 2002 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky, Z. Heiner
|-
| (111571) Bebevio || 2002 AD13 || 11 januari 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 111572 - || 2002 AQ13 || 11 januari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 111573 - || 2002 AV15 || 4 januari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 111574 - || 2002 AV16 || 5 januari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 111575 - || 2002 AK20 || 5 januari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 111576 - || 2002 AQ20 || 6 januari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 111577 - || 2002 AY24 || 8 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111578 - || 2002 AP27 || 7 januari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111579 - || 2002 AT27 || 7 januari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111580 - || 2002 AY32 || 12 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111581 - || 2002 AE37 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111582 - || 2002 AG38 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111583 - || 2002 AV40 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111584 - || 2002 AJ41 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111585 - || 2002 AO41 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111586 - || 2002 AR42 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111587 - || 2002 AL49 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111588 - || 2002 AO49 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111589 - || 2002 AX55 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111590 - || 2002 AX56 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111591 - || 2002 AJ58 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111592 - || 2002 AY63 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111593 - || 2002 AO65 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111594) Ráktanya || 2002 AX66 || 11 januari 2002 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky, Z. Heiner
|-
| 111595 - || 2002 AK69 || 13 januari 2002 || Needville || Needville
|-
| 111596 - || 2002 AN71 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111597 - || 2002 AA75 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111598 - || 2002 AC79 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111599 - || 2002 AH79 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111600 - || 2002 AC80 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten